een magnetische pool; een van beide kanten van een dipolaire-magneet, namelijk een magnetische noordpool en een magnetische zuidpool
de geomagnetische pool of de (geografische) magnetische pool; een van de beide polen, noord- en zuidpool, van het aardmagnetisch veld
de geomagnetische noordpool of de (geografische) magnetische noordpool 
de geomagnetische zuidpool of de (geografische) magnetische zuidpool